Klippan (gemeente), een gemeente in Zweden
 Klippan (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente
 Klippan (bank), een zitbank van IKEA